Альмединген — фамилия.

Известные носители:

 Альмединген, Александр Николаевич (1858—1912) — российский химик, инженер-технолог, издатель журнала «Русский винодел», директор Высших торгово-промышленных курсов в Санкт-Петербурге, один из авторов «ЭСБЕ».
 Альмединген, Алексей Николаевич (1855—1908) — российский офицер, издатель, редактор, журналист и педагог.
 Альмединген, Борис Алексеевич (1887—1960) — русский советский театральный художник, архитектор.
 Альмединген, Екатерина (Елизавета) Николаевна (1853—1887) — российская детская писательница и переводчица XIX века.
 Альмединген-Тумим, Наталия Алексеевна (1883—1943) — советский педагог, деятель в области дошкольного воспитания, литератор, историк.

См. также 
 Альмединген (дворянский род)